Nowy Rynek w Bydgoszczy
 Nowy Rynek w Kole
 Nowy Rynek w Rzeszowie
 Nowy Rynek w Zamościu